Mistrzostwa Kanady w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Toronto w dniach 28–31 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa Kanady w biegu na 10 kilometrów rozegrano 16 października w Toronto w ramach Oasis ZooRun. Bieg mężczyzn wygrał Kenijczyk Kip Kangogo.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w Kanadzie
2010 w lekkoatletyce
2010